Fotinovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Fotinovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Kirkovo, 
 Fotinovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Batak, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar